Força-X (en anglès: X-Force) és un equip fictici de muntants de l'editorial Marvel Comics, un grup d'operacions tàctiques encobertes, una força d'atac amb missions brutes i perilloses que els X-Men normals no podrien realitzar.

Fins avui, hi ha hagut tres encarnacions de l'equip. La primera versió va ser creada per Fabian Nicieza i Rob Liefeld, i va fer el seu debut en la revista Nous Muntants vol. 1 #100, a l'abril de 1991. El nou equip, va sorgir com una evolució dels Nous Muntants. La sèrie va abastar 129 nombres, entre 1991 i 2001, a més de diversos anuals i miniseries. Nicieza i Liefeld van reprendre a l'equip en una miniserie de cinc nombres l'any 2004. Aquesta versió, comptava amb gairebé tots els membres de l'equip original. L'any 2008, va sorgir la segona encarnació de l'equip, ara liderat per Wolverine, i sorgeix directament després dels esdeveniments de la saga Messiah Complex. Va debutar en la revista X-Force vol. 2 #1, escrita i dibuixada per Craig Kyle i Christopher Yost. La sèrie va durar 28 nombres. La tercera encarnació del grup sorgeix l'any 2010, ara amb el títol de Uncanny X-Force. Escrita i dibuixada per Rick Remender i Jerome Opena, va fer el seu debut en la revista Uncanny X-Force #1, i contínua amb el concepte de la versió anterior. Després dels esdeveniments de la sèrie Avengers vs. X-Men, Marvel va decidir reiniciar el títol de Uncanny X-Force en un segon volum, i llançar un equip alternatiu: Cable & X-Force. Aquesta nova etapa es va mantenir entre desembre de 2012 i febrer de 2014. A partir d'aquest mes, Marvel va decidir llançar una nova saga de l'equip.

Primer equip 
El misteriós guerrer futurista conegut com a Cable, arriba al present i s'alia amb els Nous Muntants. Originalment, el buscava als X-Men, com a part del seu pla d'enderrocar el règim del terror del vilà Apocalipsi en el futur. Però els Nous Muntants estaven sols i eren molt més joves, la qual cosa els converteix en material idoni perquè Cable els modeli al seu antull. Amb ajuda de la seva vella aliada, la mercenària Domino (que en realitat era una impostora, la mercenària metamorfo coneguda com a Copycat), Cable entrena als Nous Muntants per convertir-los en una força paramilitar. Amb dos nous membres, Cable decideix transformar al grup en Força-X.
L'equip original ho van conformar:
 Cable (Nathan Summers): Guerrero originari d'uns 2000 anys en el futur (en realitat el fill perdut de Cíclope i Madelyne Pryor). Cable va reunir originalment a Força-X amb la intenció de formar un exèrcit per combatre l'amenaça futura d'Apocalipsi. Conformi pas el temps, i Cable va adquirir més popularitat, va ser allunyant-se gradualment de l'equip, encara que sempre va romandre com a líder moral del grup.
 Copycat (Vanessa Geraldine Carlysle): Aquesta muntant metamorfo, originalment va entrar a l'equip suplantant a Domino, com a part d'un pla de Mr. Tolliver (Tyler Dayspring) per acabar amb Cable. Eventualment es va descobrir la veritat, i la veritable Domino va ocupar el seu lloc.
 Bala de Canó (Samuel Guthrie): Un dels fundadors dels Nous Muntants, Sam va utilitzar la seva vasta experiència i es va convertir en el líder de camp de Força-X i capdavanter ple en absència de Cable. Més endavant, Bala de Canó va deixar al grup per un període per unir-se als X-Men.
 Boom-Boom (Tabitha Smith): La autonombrada "Reina del Peròxid i del consumisme" va aportar alguns tocs de comèdia al grup. Eventualment va canviar el seu nom per "Boomer" i "Meltdown".
 Warpath (James Proudstar): Guerrer apatxe, germà menor del finat x-man Au de Tro. Warpath es va unir al grup després de deixar als Hellions, i buscant venjança per la tràgica massacre de la seva gent a les mans del Club Foc Infernal.
 Shatterstar (Gaveedra-Seven): Aquest guerrer extradimensional, va arribar des de la dimensió de Mullo, buscant l'ajuda dels X-Men per enderrocar al tirà, però va acabar unint-se al nou equip.
 Feral (María Callasantos): Feral va abandonar als Morlocks escapant del règim de terror del seu llavors capdavanter, Mastegui. El seu salvatge temperament li va ocasionar problemes en l'equip.

El primer objectiu del grup, va ser eliminar a Stryfe, arxienemic de Cable i al capdavant d'Alliberament Muntant. Entre les primeres aventures de l'equip, es troben frustrar l'atac terrorista de Juggernaut i Black Tom Cassidy a Nova York, amb ajuda de Spider-Man, i combatre a l'aliança entre la Germanor de Muntants Diabòlics i els Morlocks, que gairebé costa la vida de Bala de Canó. Altres enemics regulars del grup són el X-Ternal Gideon, el mercenari Deadpool i el seu llavors cap, Mr. Tolliver (que són neutralitzats per Cable en el rescat de l'original Domino).
Durant aquestes aventures, l'equip annexarà nous integrants:
 Siryn (Theresa Rourke Cassidy): La filla del x-man Banshee, va ser convidada al grup en el combat contra Juggernaut i Black Tom.
 Rictor (Julio Esteban Richter): El mutant mexicà es va separar dels Nous Muntants en creure que Cable havia matat al seu pare. Es va unir amb Weapon PREVALGUI, de Kane i GW. Bridge, fins que la situació es va aclarir i va ser convidat a l'equip.
 Sunspot (Roberto dona Costa): Un altre ex-Nou Mutant, que es va allunyar del grup per aliar-se amb el X-Ternal Gideon. Quan Gideon el va trair i va intentar matar-lo Sunspot va ser rescatat per Força-X-
L'equip també s'enfrontés obertament amb els X-Men i X-Factor en la saga X-Cuttioner's Song, i durant un breu temps, van ser presoners en la Mansió X.
L'equip enfronta també a Magneto durant la saga Fatal Atractions, i molts dels seus membres van ser temptats a marxar amb ell.
L'equip pateix un cop molt dur quan Feral traeix al grup per unir-se al capdavant d'Alliberament Muntant. Més tard, l'equip s'uneix a X-Factor i Excalibur per combatre als Phalanx a Europa.

L'equip sofrirà més canvis quan Bala de Canó decideix abandonar al grup per unir-se als X-Men. A l'equip s'alien nous membres:
 Domino (Neena Thurman): Després d'un temps absent, la veritable Domino s'uneix al grup com la seva nova líder de camp.
 Caliban: El trastornat, però dòcil ex-membre dels Morlocks, s'uneix a l'equip, éssent de gran utilitat pels seus notables poders i força física.
 Risque: Aquesta muntant d'origen indoamericà, es va unir breument al grup, encara que més tard va resultar ser una traïdora.

Amb una actitud més radical i vestits molt més moderns, el grup participa en la batalla contra Onslaught i uneix forces amb el Front d'Alliberament Muntant en l'anomenada Operació: Tolerància Zero.

Molts integrants del grup acabaren seguint els seus propis projectes: Rictor i Shatterstar marxen cap a Mèxic, Siryn queda incapacitada després d'un combat amb els Nous Hellions, Caliban s'uneix al vilà Apocalipsi i Sunspot s'alia amb el Club Foc Infernal.
En la seva última etapa0l'equip compta amb el retorn de Bala de Canó i alguns nous reclutes:
 Danielle Moonstar: Una altra ex-membre dels Nous Mutants. Danielle estava infiltrada en el Front d'Alliberament Mutant. Després de concloure la seva missió s'uneix a l'equip.
 Bedlam (Jesse Aaronson): El germà menor del vilà King Bedlam, s'uneix a l'equip després de la derrota dels Nous Hellions.
 Pete Wisdom: Un agent britànic, ex-membre de l'agencia Aire Negre i d'Excalibur.
Durant la missió per desmantellar l'Agència Aire Negre, amb l'adreça de Pete Wisdom, hi ha una explosió i se suposa que Força-X desapareix.

Durant un temps, un grup de mutants extravagants sorgits d'un reality show, usurpen el nom de Força-X. Això obliga a l'original Força-X a sortir de l'anonimat i reclamar el seu nom. Després d'una batalla, els impostors finalment canvien el seu nom per X-Statix.

Minisèrie 
Molts membres de Força-X van ressorgir durant l'arc New-X-Men dels X-Men com a part de la trucada X-Corporation. Eventualment Cable decideix reunir al grup per enfrontar l'amenaça de l'alienígena Skornn. A l'anomenat acudeixen Domino, Bala de Canó, Boom-Boom, Warpath, Shatterstar i Caliban (en lloc de Feral). És a dir, gairebé tot l'equip original.

Després d'aquesta missió, l'equip es desbanda una vegada més. Una petita fracció es reuneix durant els esdeveniments de la Guerra Civil (Domino, Shatterstar i Caliban) per ajudar a escapar als 198 Mutants del seu "tancament" en la Mansió-X.

Segon equip 
Durant la saga Messiah Complex, Cíclope li encomana a Wolverine formar una nova Força-X per combatre als Purifiers. Aquesta nova encarnació, es va integrar originalment per:
 Wolverine (James Hewlett): El feroç X-Men per fi va tenir al seu càrrec el seu propi equip, el qual no va tenir cap mena de límits.
 X-23 (Laura Kinney): La filla / clon de Wolverine va abandonar als New X-Men per unir-se a un grup on, igual que el seu progenitor genètic, no té límits de violència.
 Warpath (James Proudstar): L'únic membre de l'original Força-X. La seva motivació per acceptar la filiació, és venjar la mort de Caliban a les mans dels Purifiers.
 Wolfsbane (Rahne Sinclair): Ella deixa temporalment a X-Factor per unir-se a un equip, on les seves creences i instints són posats a prova d'una forma mai abans vista.
 Hepzibah (Nom real impronunciable per als humans): L'alienígena de la raça mephisitoid, ex- membre dels Starjammers, queda encallada a la Terra i és considerada com a membre d'aquest equip. Però després de la seva primera missió, ho va considerar molt més radical del que esperava, i va decidir no continuar.
 Caliban: El morlock es va unir a aquest nou equip, solament per perir en la seva primera missió contra els Purifiers.
En la seva segona missió, aquesta Força-X ha d'enfrontar a una versió millorada dels Purifiers mitjançant el Virus-Transmodal de l'alienígena Magus, i liderada per Bastió i una sèrie de vilans humans anti-mutants: Graydon Creieu, la Regna Lepra, Cameron Hodge, Steven Lang etc.
Els Purifiers capturen i sotmeten a Wolfsbane, obligant-la al fet que segresti i atac brutalment al x-man Arcàngel. Força-X aconsegueix derrotar els vilans, fent gala d'una violència i radicalitat mai abans vistes en qualsevol altre grup-X.
Després d'aquesta missió, un nou integrant s'afilia al grup:
 Arcàngel (Warren Worghtington III): El veterà X-Men s'afilia al grup després de ser brutalment atacat per la manipulada Wolfsbane. Com a conseqüència d'aquest atac, i a causa de la intervenció dels Purifiers, Arcàngel ja vaig poder revertir entre el "Àngel", i el "Arcàngel de la Mort".
Cíclope reuneix de nou a Força-X i declara al vilà Vanisher com el seu proper objectiu.
La revelació de l'existència del Virus de llegat en un laboratori de Mr. Sinistre, provoca que l'equip enfoqui els seus esforços a eliminar-ho. Després d'un combat amb una horda de Merodeadores clonats, l'equip recupera el virus.
A l'equip s'integren tres nous membres:
 Domino (Neena Thurman): La mercenària s'uneix a l'equip per ajudar en la captura de Vanisher.
 Elíxir (Joshua Foley): L'ex-membre dels New X-Men s'uneix a l'equip, resultant crucial a ajudar a erradicar la mutació del Virus de llegat.
 Vanisher: El vilà conclou la seva carrera criminal i s'uneix a l'equip en agraïment per haver estat salvat d'un tumor cerebral gràcies a Elixir.
Mentrestant, Warpath torna a la reserva de la seva tribu en Camp Verd per visitar la tomba del seu germà, però descobreix les tombes buides. Ell és atacat per un dimoni anomenat el "Ós Dimoni". Amb ajuda de Ghost Rider, Warpath derrota al dimoni, qui li revela que la profanació va ser realitzada pel vampir Eli Bard, company de la hechicera mutant Selene.
Mentrestant, el Virus de Llegat muta considerablement i comença a afectar víctimes mutants. En l'últim instant, el Virus és erradicat en derrotar a la responsable del seu alliberament, la Regna Lepra.

Després, Força-X és enviada involuntàriament cap al futur per ajudar a Cable i Hope Summers, la "mutant mesies". L'equip ho ajudarà a combatre a Bishop i a les versions alternes de Stryfe i Apocalipsis.

Força-X serà enviada per Cíclope fins a la devastada illa de Genosha, on tenen la seva seu Selene, Eli Bard i tota l'horda de zombies mutants que els vilans van ressuscitar amb el virus trans-modal. En el combat, Warpath acaba amb Selene.

Més tard, Força-X recolzés als X-Men en la invasió dels Nimrod de Bastion a l'illa d'Utopia. En el transcurs de la invasió, els X-men descobreixen l'existència del grup i desaproven les accions de Cíclope i Wolverine. Amb la suposada mort de Cable en el conflicte, finalment els membres d'aquesta segona encarnació decideixen seguir els seus propis camins. Llavors Wolverine planeja activar una nova encarnació.

Tercer equip 
Sense el coneixement de Cíclope o els altres X-Men, Wolverine decideix reactivar a Força-X. El va reclutar a un grup de personatges que han tingut les seves ànimes "tacades" per les forces del mal en el passat, la qual cosa els fa menys vulnerables a codis d'ètica o moral:
 Psylocke (Elizabeth Braddock): Psylocke va acceptar l'oferta de Wolverine a causa de les seves pròpies ànsies de combat que ha mantingut des de molt temps enrere. Psylocke es troba en un triangle amorós entre Arcàngel i Fantomex.
 Deadpool (Wade Wilson): Les grans habilitats, particulars codis d'ètica i historial de Deadpool, el van fer candidat ideal per al grup.
 Fantomex (Charlie Cluster 7): El també conegut com a "Arma XIII" i el seu inseparable I.V. A. també van ser reclutats per Wolverine.
 Arcàngel (Warren Worghtington III): La seva traumàtica experiència amb l'equip previ, va convertir a Arcàngel en membre de l'equip.
La primera missió del nou equip és matar a Apocalipsi, renascut en la forma d'un nen per ser adoctrinat pel Clan Akkaba a la seva base lunar. Després de derrotar els Genets d'Apocalipsis i arribar a l'Apocalipsi jove, ningú en l'equip pot reunir el valor per matar a un nen. Quan el grup renuncia a portar al nen amb ells i reeducarle, Fantomex dispara un tir en el cap al nen, causant-li la mort.

Fantomex descobreix que hi ha alguna cosa malament amb "El Mundo", una dimensió de butxaca que aquesta a la seva cura: una presència que es fa dir Arma Infinita, ha començat la manipulació del corrent temporal. Fantomex és atacat per un grup de cyborgs Deathlok a la base dels Venjadors, que aparentment volen matar-ho i apoderar-se del món. Amb l'ajuda d'una unitat Deathlok rebel, l'equip viatja a l'interior de "El Mundo", i s'enfronta a Deathlok, mentre que Deadpool mata a l'arquitecte d'Arma Infinit, el Pare Enigmàtic. El Deathlok rebel s'uneix a l'equip i Fantomex es revela estar criant a un clon d'Apocalipsi versió nen a l'interior de "El Mundo".

Mentrestant, la versió fosca d'Arcàngel, comença a tornar-se més fort, la qual cosa porta a Força-X a demanar consell a la Bèstia Fosca, un antic agent d'Apocalipsi. El malvat Dr. McCoy proposa a l'equip que ho acompanyés de tornada al seu laboratori en l'Era d'Apocalipsi, on es pot recuperar una "llavor de la vida" per contrarestar la "llavor de la mort" que està tornant boig a Warren. Una vegada que arriben a aquell món, Bèstia Fosca els traeix i Força-X cerca l'ajuda dels X-Men d'aquell univers. Amb el temps adquireixen una llavor de vida nova i usen a Gateway per tornar a casa, però descobreixen que és massa tarda: el maligne Arcàngel ha superat completament Warren. Apocalipsi planejava utilitzar la llavor de la vida per extingir tota la vida a la Terra. Força-X és inicialment superat en combat per les forces d'Apocalipsis, fins a l'arribada oportuna dels X-Men alterns. Al final, Warren és salvat, però queda amb la memòria esborrada, i el jove clon d'Apocalipsi de "El Mundo", anomenat Gènesi, és enviat a la "Escola Jean Grey per a joves dotats" de Wolverine.

Després del combat entre els X-Men i els Avengers, la Força-X es desintegra momentàniament. Eventualment, Psylocke i Tempesta decideixen prendre el comandament de l'equip amb nous integrants:
 Tempesta (Ororo Munroe): Després de la desintegració del seu equip de X-Men, i la seva separació de Pantera Negra, Tempesta decideix ajudar a Psylocke a dirigir l'equip.
 Puck (Eugene Milton Judd): Antic membre de Alpha Flight.
 Espiral (Rita Wayword): L'"hechicera" extradimensional i ex-assistent de Mullo.
 Cluster: Nou personatge
Sol Fantomex roman de l'encarnació anterior.

Quart equip 
Les aventures d'aquest equip comencen després dels esdeveniments de la sèrie Avengers vs. X-Men. Cable decideix formar un nou equip en una resposta d'oposició al nou equip Uncanny Avengers. Els components són, a més de Cable:
 Colós (Peter Rasputin): Després de ser alliberat del poder de Cyttorak per la seva germana, els poders de Colós surten de control, trobant ajuda de Cable.
 Forja: Encara que es creia mort, Forja torna per unir-se a aquest nou equip.
 Doctor Nemesis (James Bradley): Després de la crisi en els X-Men i Utopia, Nemesis s'uneix a Cable en la seva nova aventura.
 Domino: Sempre incondicional de Cable.
 Boom-Boom
 Hope Summers
Com a conseqüència de la saga Vendetta, les dues Forces-X uneixen forces per combatre al vilà Stryfe.

Després de la derrota del vilà, tots dos equips decideixen desintegrar-se, generant un nou equip.

Cinquè equip 
Una nova encarnació de l'equip sorgeix després de la derrota del vilà Stryfe. L'equip està integrat per Cable, Psylocke i Dr. Némesis de les encarnacions anteriors, i un nou integrant:
 Marrow: L'altra integrant dels X-Men i dels Morlocks reapareix després de diversos anys d'absència. Precisament, la seva reaparició és un dels fils inicials de la història.

Membres

Altres versions

Days of Future Now 
En aquesta línia alterna, Força-X està composta per Banshee, Balck Tom Cassidy, Bala de Canó, Domino, Boom-Boom i Omega Xarxa.

Amalgam Comics 
Força-X es fusiona amb la Patrulla Condemnada de DC Comics per conformar a la X-Patrol (Patrulla-X).

En altres mitjans

Videojocs 
 Força-X, composta per Domino, Fantomex i Arcàngel, apareixen en el final de Deadpool en el joc Ultimate Marvel vs. Capcom 3.

Referències 

Grups de Superherois de Marvel
Publicacions de Marvel Comics